Кордова, інколи Кордоба () — назва багатьох топонімів в іспаномовних країнах:

Топоніми

Кордова (місто, Аргентина) — місто в Аргентині
 Кордова (провінція, Аргентина) — провінція Аргентини

Кордова (Кіндіо) — муніципалітет в департаменті Кіндіо
 Кордова (Болівар) — муніципалітет в департаменті Болівар
 Кордова (Наріньйо) — муніципалітет в департаменті Нариньйо
 Кордова (департамент) — департамент

Кордова (місто, Іспанія) — місто в Іспанії
 Кордова (провінція, Іспанія) — провінція Іспанії

Кордова (Веракрус) — муніципалітет в штаті Веракрус

Кордова — місто, штат Алабама
 Кордова — місто, штат Аляска
 Кордова — місто, штат Південна Кароліна
 Кордова — селище, штат Іллінойс
 Кордова — селище, штат Небраска
 Кордова — переписна місцевість, штат Меріленд
 Кордова — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Кордова — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Прізвище 
 Гонсало Фернандес де Кордова — іспанський військовик, віце-король Неаполя
 Дієго де Кордоба-і-Лассо де ла Вега — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Іван Кордоба — колумбійський футболіст, гравець міланського «Інтернаціонале»
 Маргарита Кордова — американська акторка та танцівниця
 Оскар Кордоба — колишній гравець збірної Колумбії з футболу
 Рауль Кордоба — мексиканський футболіст, воротар. Учасник ЧС-1950.
 Франс Кордова — американська астрофізикиня.
 Франсіско Ернандес де Кордова — іспанський конкістадор, першовідкривач Юкатану
 Хуан Фернандес де Кордоба-і-Коалья — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи

Інші значення 
 Нікарагуанська кордова — валюта Нікарагуа
 Кордова (футбольний клуб) — футбольний клуб з міста Кордова (Іспанія)
 SEAT Córdoba — модель автомобіля SEAT.